Sofia (Bulgaars: Софийска област, Sofijska oblast) is een oblast in het zuidwesten van Bulgarije. De officiële hoofdplaats is Anton, echter de meeste bestuurlijke diensten bevinden zich in de stad Sofia. De stad Sofia (inclusief een aantal omringende gemeenten) valt echter wel buiten de oblast. De oblast Sofia heeft 229.041 inwoners (31 december 2018).

Geografie
De oblast Sofia is qua oppervlakte de op een na grootste oblast van Bulgarije en ligt, met uitzondering van het westen om de stad Sofia heen.

Bevolking
Op 31 december 2018 telt de oblast Sofia zo’n 234.185 inwoners.

Op 31 december 2018 is ongeveer 23,5% van de bevolking 65 jaar of ouder. De oblast is hiermee iets ouder vergeleken met de rest van Bulgarije (nml. 21,3%).

Etniciteit en religie 
De Bulgaren vormen met 91,4 procent de grootste bevolkingsgroep, gevolgd door Roma/zigeuners met 7,4 procent.

In de volkstelling van 2001 gaf 95,9 procent aan aanhanger te zijn van de Bulgaars-Orthodoxe Kerk. In de volkstelling van 2011 was dat percentage gedaald tot 87,3 procent.

Gemeenten